Первома́йск()— населённый пункт на левом берегу Днестра. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, фактически контролирующей населённый пункт, является посёлком городского типа и расположен на территории Слободзейского района ПМР, согласно административно-территориальному делению Молдавии, является селом и расположен в автономном территориальном образовании с особым статусом Приднестровье Молдавии.

Население 
По данным государственной службы статистики ПМР население посёлка на 1
октября 2015 года составило 3599 человек.

География 
Первомайск расположен в лесостепной зоне. Возле Первомайска течёт река Кучурган. Посёлок находится в непосредственной близости от границы с Украиной.

Расстояния до ближайших городов

История 
Улицы: Садовая, Ленина, Мира, Лиманная. После образования ПМР в посёлке была построена таможня, которая является самой загруженной в Приднестровье.

Сотовая связь 
Представлена операторами IDC

Первомайская Ливада 
Железнодорожная станция, которая находится в Первомайске на территории Приднестровья, является товарной станцией, через которую возят уголь на Молдавскую ГРЭС

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Приднестровской Молдавской Республики
Слободзейский район